Membraniporopsis är ett släkte av mossdjur. Membraniporopsis ingår i familjen Membraniporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Membraniporopsis